Castagnoli ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Castagnoli (* 1980), Schweizer Wrestler
 Giulio Castagnoli (* 1958), italienischer Komponist

Castagnoli bezeichnet zudem:

 die Burg Castello di Castagnoli (Gaiole in Chianti, Toskana, Italien)